Ательм, иначе Этельхельм (; умер ) — 20-й архиепископ Кентерберийский (923/925—926).

Биография 
Монах  Гластонбери, первый  Уэлсский в период примерно с 905—909 до 923—925 года. Провёл обряд коронации короля Уэссекса Этельстана в Кингстон-апон-Темс, о чём упоминал один из первых биографов святого Дунстана Аделард Гентский. Он же утверждал, что Ательм являлся братом Хеорстана, отца святого Дунстана, но ряд исследователей подвергает это утверждение сомнению. Аргументом в подтверждение данной точки зрения также является тот факт, что ни в одной из подлинных англо-саконских жалованных грамот имя Ательма не упоминается, а имя его преемника Вульфхельма упоминается с 923 года. Среди исследователей достаточно широко распространено мнение, что именно Ательм представил юного Дунстана королю Этельстану. В период между 923 и 925 годами Ательм занял кафедру архиепископа Кентерберийского.

На период архиепископата Ательма приходится важное событие в отношениях англосаксонского государства и церкви: король Этельстан лишил Кентерберийского архиепископа права чеканить собственную монету. Два кентерберийских чеканщика продолжили свою работу, но на монетах теперь имелось лишь изображение короля, в отличие от прежних времён, когда на реверсе изображался архиепископ Кентерберийский.

Ательм умер 8 января 926 года, впоследствии канонизирован.

Примечания

Литература 
 Stubbs W., ed., Memorials of St Dunstan, archbishop of Canterbury, Rolls Series, 63 (1874)
 Darlington R. R. and McGurk (editors), The chronicle of John of Worchester (1995), vol. 2
 The early history of Glastonbury: an edition, translation, and study of William of Malmesbury’s De antiquitate Glastonie ecclesie, ed. J. Scott (1981)

Ссылки 
 Mason A. Athelm // Oxford Dictionary of National Biography

Государственные деятели Англии
Католические святые
Святые по алфавиту
Христианские святые X века
Англосаксонские епископы X века
Англосаксонские архиепископы X века
Епископы Уэлса
Католические архиепископы Кентерберийские